Plaats in Indonesië
 Kemejing (Semin), een plaats in het bestuurlijke gebied Gunung Kidul in de provincie Jogjakarta
 Kemejing (Loano), een plaats in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java